Mahaut de Châtillon-Saint Pol (1293–1358) era hija de Guy IV de Châtillon-Saint-Pol y María de Bretaña, condesa de Saint Pol. Su abuela materna era Beatriz de Inglaterra, hija de Enrique III de Inglaterra y Leonor de Provenza.

Matrimonio 
En 1308 se casó con Carlos de Valois, hijo del rey Felipe III de Francia e Isabel de Aragón. También era hermano de Felipe IV de Francia. El propio Carlos se había casado dos veces antes; a la muerte de su segunda esposa, Catalina I de Courtenay en 1308, se casó con Mahaut. Mahaut y Carlos tuvieron cuatro hijos. Una de sus hijas fue antepasada de reyes franceses, y otra hija se convertiría en reina de Alemania.

Mahaut y Carlos tuvieron esta descendencia:

 María de Valois (1309–1332). Casada con Carlos de Calabria y tuvieron descendencia.
 Isabel de Valois (1313 – 26 de agosto de 1388). Se casó con Pedro I de Borbón. Tuvieron descendencia. 
 Blanca Margarita de Valois (1317–1348). Se casó con el emperador Carlos IV de Luxemburgo. A veces se la llama "Marguerite". Tuvieron descendencia.
 Luis, conde de Chartres (1318–1328). Murió joven y sin descendencia.

Su esposo Carlos murió en 1325. Mahaut murió 33 años más tarde, en 1358 a la edad de 65 años, habiendo sobrevivido a tres de sus cuatro hijos; sólo su hija Isabel la sobrevivió.

Ascendencia

</center>

Nobles francesas del siglo XIII
Condesas de Francia del siglo XIV
Consortes de miembros de la casa de Valois